Fuga transfigurada é um single de Samuel Jerónimo. Composto apenas pela peça que lhe dá nome, foi lançado em 2005, numa edição numerada de vinte unidades.

Alinhamento 
 "Fuga transfigurada" - (01:03)

Créditos 
 Composição: Samuel Jerónimo
 Produção: Luís van Seixas
 Masterização: Luís van Seixas
 Design: Iara Zeferino
 Capa: Iara Zeferino

Ligações externas 
 
 

Álbuns de Samuel Jerónimo